Міжнародний благодійний фонд на честь Покрови Пресвятої Богородиці — добровільна міжнародна благодійна організація. Президент Фонду — Олександр Шейко, директор з гуманітарних та соціальних питань компанії «Смарт-холдинг».

Мета та завдання Фонду 
Метою Фонду є сприяння процвітанню суспільства, різнобічно розвиваючи його культуру та духовність на основах християнської віри.
Фонд надає благодійну підтримку, направлену на виховання майбутнього покоління, зміцнення сім'ї та підвищення її ролі у суспільстві. Організатори фонду підтримують духовно-просвітницьку діяльність; сприяють розвитку освіти, охорони здоров'я, культури, мистецтва та спорту; намагаєються зберегти культурну та історичну спадщину.

Історія 
Фонд засновано у вересні 2008 року з метою ефективної та системної реалізації благодійних ініціатив компанії «Смарт-холдинг».
Першим проєктом Фонду стала спільна ініціатива влади та бізнесу «Зігрій любов'ю дитину», яка була направлена на вирішення гострих проблем багатодітних сімей, дітей-сиріт та дітей, що залишилися без батьківської опіки. Розпочалася діяльність Фонду з допомоги багатодітним сім'ям Волині.
З часом Фонд розширив сферу діяльності, надаючи допомогу в охороні здоров'я, розвитку культури та спорту. Пріоритет роботи Фонду на 2011 рік — системне вирішення проблеми онкогематології в Україні. З названою метою було введено новий програмний напрямок — «Надія є».
За роки діяльності Фонд підключився до реалізації 10 масштабних проєктів, 3 з яких реалізує із дня заснування.
7 жовтня 2011 року відбулося засідання правління Всеукраїнської благодійної організації «Асоціація благодійників України». Рішенням правління до лав Асоціації прийнято дві організації — Міжнародний благодійний фонд на честь Покрови Пресвятої Богородиці та Благодійний Фонд Устина Мальцева.

Структура Фонду 
Найвищим органом управління Фонду є Загальні збори учасників Фонду, на яких обирають членів Правління та Ради, а також Президента Фонду.

Правління Фонду:
 Вадим Новинський, голова Правління
 Андрій Вишневський
Наглядова рада Фонду:
 Денис Рудєв, голова Наглядової ради
 Євгенія Зайцева
 Олена Безсмертна

Принципи діяльності 
Фонд вибудовує свою діяльність відповідно до наміченої стратегії, спирається на принципи відкритості, фаховості, гуманізму та християнських цінностей.

Програми, проєкти 
Фондом організовано ряд проєктів. До основних проєктів МБФ на честь Покрови Пресвятої Богородиці відносять програму «Духовна спадщина»: підтримка видавництва православного журналу для молоді «Отрок» Свято-Троїцького Іонінського монастиря, допомога у відродженні Свято-Олександро-Невського собору (Кримська єпархія); програму «З молитвою у серці»: підтримка будівництва «Дитячої лікарні майбутнього» фонду «Україна 3000»; програму «Спортивна країна — здорова нація»: підтримка Всеукраїнського громадського об'єднання «Федерація баскетболу України» та жіночого гандбольного клубу «Спарта» (м. Кривий Ріг). У 2010 році Фонд розробив новий проєкт «Надія є», направлений на вирішення проблем української онкогематології. Для того, щоб проєкт було розглянуто, він повинен відповідати меті та завданням Фонду, бути корисним для суспільства, унікальним, тобто, не повторювати державних програм або ініціатив інших фондів та організацій. Ще одна вимога полягає в реальності, конкретності та зрозумілості проєкту. Рішення про вибір проєктів приймається Правлінням Фонду на Раді Фонду.

Духовна спадщина 
Програма «Духовна спадщина» об'єднує проєкти відродження історичних, архітектурних та релігійних пам'яток культури. Фонд підтримує будівництво та реконструкцію православних храмів та інших релігійних об'єктів. З метою духовного виховання підростаючого покоління, надає допомогу у проведенні заходів, направлених на відродження принципів православ'я. Девізом програми є слова «Без минулого немає майбутнього».

Проєкти

Свято-Троїцький Іонінський монастир 
Вже кілька років Фонд підтримує видавничий дім Свято-Троїцького Іонінського монастиря, фінансує видання духовної літератури, зокрема православного журналу для молоді «Отрок».

Свято-Олександро-Невський собор 
Фонд надав допомогу у відновленні Свято-Олександро-Невського собору — великої кримської святині, видатної пам'ятки архітектури, символу героїчної історії українського народу.

Храм Святої Трійці 
У 1962 році за рішенням Київсько міськвиконкому будівлю Свято-Троїцького собору було розібрано протягом однієї ночі. З метою відновлення історичної справедливості, Фонд має намір відродити храм Святої Трійці та повернути місту цю православну святиню. Проєкт відновлення храму розробляє Синодальний відділ з питань архітектури, будівництва та охорони пам'яток церковної архітектури УПЦ.

Щасливе дитинство 
Одним з напрямків роботи Фонду є благодійна допомога, направлена на поліпшення соціального та матеріального стану багатодітних малозабезпечених родин, дітей-сиріт та дітей, які залишилися без батьківської опіки. Учасники Фонду констатують:

Зігрій любов'ю дитину 
Проєкт «Зігрій любов'ю дитину» є першим починанням Міжнародного благодійного фонду на честь Покрови Пресвятої Богородиці. Цей проєкт було запроваджено зі спільної ініціативи влади та бізнесу і був направлений на рішення гострих проблем багатодітних сімей, дітей-сиріт та дітей, які залишилися без батьківської опіки. Одним з пріоритетних завдань проєкту у 2008 році стало вирішення проблем з помешканням для багатодітних сімей, які виховують 10 і більше неповнолітніх дітей.

Дар життя 
Фонд прагне розвивати українську систему охорони здоров'я, щоб українці мали якісну діагностику та ефективне лікування.

Проєкти

Дитяча лікарня майбутнього 
Спільний проєкт влади та бізнесу «Дитяча лікарня майбутнього» передбачає створення Всеукраїнського центру охорони здоров'я матері та дитини, який має забезпечити високоякісну медичну допомогу своїм пацієнтам.
Початок створенню центру було покладено Наказом Президента України від 6 грудня 2005 року. У 2006 році компанія «Смарт-холдинг» підтримала ініціативу держави, перерахувавши на реалізацію проєкту $ 4 млн. Міжнародний благодійний фонд на честь Покрови Пресвятої Богородиці продовжує ініціативу «Смарт-холдингу» та надає фінансову підтримку проєкту.

Надія є 
В рамках програми Фонд надає підтримку медичним центрам, які спеціалізуються на лікуванні онкогематологічних захворювань.

Проєкти

Центр дитячої онкогематології та трансплантації кісткового мозку «ОХМАТДИТ» 
На придбання матеріалів для лабораторії Центру дитячої онкогематології та трансплантації кісткового мозку «ОХМАТДИТ» з метою впровадження у лабораторії нових методів діагностичних технологій, Фонд виділив 600 тис. гривень.

Київський центр трансплантації кісткового мозку 
За десять років роботи центр провів 363 операції з пересадки кісткового мозку. В умовах старіння обладнання Фонд прийняв рішення надати допомогу в оптимізації роботи центру та виділив 600 тис. гривень на придбання кліматотехніки.

Спортивна країна 
Програма Фонду «Спортивна країна» направлена на популяризацію фізичної культури та спорту, пропаганду здорового способу життя та сприяння спортивному вихованню молоді.

Проєкти

Країна Баскетболія 
Міжнародна громадська організація «Країна Баскетболія» утворена 29.07.2011 року з метою розвитку і популяризації дитячого та аматорського баскетболу у Черкасах та Черкаській області. Відповідно до цього організація поновила та збудувала близько 30 баскетбольних майданчиків у кварталах міста та районних центрах області, а також створила понад 40 дитячих секцій у школах Черкас. Фонд допомагає організації виховувати спортсменів-фахівців, які зможуть захищати честь України на міжнародній спортивній арені.

Федерація баскетболу України 
Федерація баскетболу України має статус Національної федерації олімпійських видів спорту. Діяльність цієї організації направлена на популяризацію спорту, зокрема баскетболу як засобу всебічного розвитку людини. Фонд підтримує заходи організації, спрямовані на популяризацію здорового способу життя.

Гандбольний клуб «Спарта» 
Жіночу гандбольну команду було організовано у 1980-х роках з двох студентських колективів Криворізького гірничорудного та Криворізького державного педагогічного інститутів. У 2007 році команду почала підтримувати компанія «Смарт-холдинг», а після заснування у 2008 році — Міжнародний благодійний фонд на честь Покрови Пресвятої Богородиці.

Контакти 
Адреса:

«МБФ на честь Покрова Пресвятої Богородиці»

вул. Ігорівська, буд.7 «А»

м. Київ, 04070, Україна

Примітки

Див. також 
Асоціація благодійників України

Джерела 
 Асоціація благодійників України http://vboabu.org.ua/news/246.html 
 Благодійний фонд «Мистецький арсенал» https://web.archive.org/web/20160406143732/http://art-arsenalfund.org/news/?id=38
 Міністерство юстиції України https://archive.is/20121222185254/www.minjust.gov.ua/0/15686
 Офіційний сайт Фонду http://blagosite.zeema.org.ua/ua/

Благодійні організації України
Благодійні фонди України
Засновані в Україні 2008